Habsburg Birodalom
A Habsburg család
A Habsburg uralkodóház
A Habsburg–Lotaringiai uralkodóház
Habsburg, svájci település és vár
SMS Habsburg, az Osztrák–Magyar Monarchia csatahajója